Die Davidoff Swiss Indoors Basel 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 28. Oktober 2001 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open und in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt welche genau wie die Davidoff Swiss Indoors Basel zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Thomas Enqvist, der in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Die diesjährige Austragung gewann der Brite Tim Henman gegen den Lokalmatador Roger Federer, der zum zweiten Mal hintereinander den Final verlor. Für Henman war es nach 1998 bereits der zweite Titel in Basel sowie der achte Titel insgesamt auf der ATP Tour.
Im Doppel waren Donald Johnson und Piet Norval die Titelverteidiger, jedoch auch sie nahmen nicht mehr teil. Es siegten Ellis Ferreira und Rick Leach gegen das indische Duo Mahesh Bhupathi und Leander Paes in zwei Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975'000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1'000'000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Tennisturnier in Münchenstein
ATP Tour 2001